Chile Open 2021, właśc. Chile Dove Men+Care Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Chile Open rozgrywany w dniach 8–14 marca 2021 roku w Santiago na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 393 935 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Chile
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19